Le vaisseau fantôme est le septième tome de la série de bande dessinée Barbe-Rouge créée par Jean-Michel Charlier (scénario) et Victor Hubinon (dessin) paru en 1966.

Résumé 
Le Faucon Noir, le vaisseau de Barbe-Rouge a été volé au Démon des Caraïbes par son ex-lieutenant Antonio Moralés qui a trahi et livré lâchement Barbe-Rouge aux Espagnols. Par la même occasion, Moralés a réussi à s'emparer du document secret qui permet de retrouver la cachette où le pirate Morgan a jadis entassé son fabuleux butin. 

Avant de se lancer à la recherche de ce trésor, Moralés veut se débarrasser de ceux qui en détiennent aussi le secret : Eric Lerouge, fils adoptif de Barbe-Rouge, et les fidèles compagnons de celui-ci : Baba et Triple-Pattes.

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 1966
Album de bande dessinée de Barbe-Rouge